Bister steht für:

 Bister VS, Gemeinde im Kanton Wallis, Schweiz
 Bister (Malerei), eine Tintenart
 Ulrich Bister (1948–2008), deutscher Theologe, Kirchenhistoriker und Pädagoge

Siehe auch:
 Biester